Het ATP-toernooi van Bazel 1999 werd van 4 tot en met 10 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden in de St. Jakobshalle gespeeld op indoor tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bazel
ATP-toernooi van Bazel